Javorek může být:

Javorek, česká obec v okrese Ždár nad Sázavou
Javorek (Jilemnice), část města Jilemnice v Podkrkonoší, okres Semily
Javorek (Chorvatsko), vesnice v Chorvatsku v Záhřebské župě v opčině Samobor
Javorek (příjmení), české příjmení

Externí odkazy